Kouba steht für:

 Chamb (tschechisch Kouba), längster und wasserreichster Nebenfluss des Flusses Regen
 Kouba (Algerien), ein Vorort der algerischen Hauptstadt Algier
 RC Kouba, der algerische Fußballclub 

Kouba ist der Name folgender Personen:

 Hans Kouba (1912–1973), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Marian Kouba, polnische Sängerin
 Milán Kouba, Generalvikar des Erzbistums Olmütz

 Petr Kouba (* 1969), tschechischer Fußballspieler
 Prokop Kouba, das Pseudonym des tschechischen Schriftstellers Kamil Bednář

Siehe auch:
 Kuba (Begriffsklärung)